Raciąż désigne:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Raciąż, une ville 
 Gmina de Raciąż